Hilsenbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hilsenbeck (1873–1947), deutscher Bibliothekar und Historiker
 Romuald Hilsenbeck (1897–1961), deutscher Politiker (KPD)

Siehe auch:
 Hilsenbek
 Hülsenbeck